Николлс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Николлс, Алекс — британский экономист.
 Николлс, Артур Белл (1819—1906) — священник, муж английской писательницы Шарлотты Бронте.
 Николлс, Генри (1851—1926) — доминикский медик, публицист, натуралист.
 Николлс, Питер (род. 1959) — лидер-вокалист и автор текстов британской группы нео-прогрессивного рока IQ.
 Николлс, Пол (род. 1979) — английский актёр.

 См. также 
 Николс